Буслаєв Іван Юхимович — генерал-майор, Герой Радянського Союзу.
 Буслаєв Олександр Миколайович — цирковий артист, мотогонщик, дресирувальник левів, народний артист РРФСР.
 Буслаєв Олексій Георгійович (1976-2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Буслаєв Федір Іванович — російський філолог і мистецтвознавець, академік Петербурзької академії наук.